Haploskupina D může znamenat:

Haploskupina D (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
Haploskupina D (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA